Robert Whaley est un nom pouvant désigner:

 (1840-1922), président de banque américain
 (né en 1943), juge américain
Robert Whaley (né en 1982), joueur américain de basket-ball

Voir aussi

Whaley, Robert